Das Missiv oder die Missive (Plural: die Missiven) ist ein veralteter Begriff, der mit unterschiedlichem Inhalt im Zusammenhang mit offiziellem Schriftverkehr verwendet wurde. Der Begriff entwickelte sich aus dem lateinischen Wort missus (= Sendung) und wurde u. a. wie folgt verwendet:

 Missiv ist ein veralteter Begriff für ein Sendschreiben
 Missiv bezeichnete eine verschließbare Aktenmappe, wie sie von Portefeuillemachern gefertigt wurden
 Missiv wird teilweise noch im Archivwesen als Verkürzung für Missivbücher verwendet. In Missiv- oder Missivenbüchern wurde der ausgehende Schriftverkehr – insbesondere der Reichsstädte – chronologisch als Konzept oder in Kopie festgehalten.

Weblinks 
 Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Missiv
 Duden
 Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute.
 Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Matthias Lexer
 Patrizia Hartich: Missivenbücher. In: Südwestdeutsche Archivalienkunde im Landeskundlichen Informationssystem Baden-Württemberg (LeoBW)

Einzelnachweise 

Buchart nach Inhalt
Offener Brief
Archivwesen
Tragebehälter